Russian Institute steht für:

 Russian Institute (Pornoserie), französische Pornoreihe

Siehe auch:
 Russia Institute, akademische Einrichtung in Moskau